Долбока () — река, впадающая в Куяльницкий лиман, расположенная на территории Ивановского и Лиманского районов (Одесская область, Украина).

География 
Длина — 15 км. Площадь бассейна — 68,3 км². Долина частично изрезана ярами и промоинами, есть участки обрывистых берегов (высотами 2-5 м). Русло на протяжении всей длины пересыхает. На реке созданы пруды. Приток пресной воды реки в Куяльницкий лиман 0,000 м³/с.

Берёт начало севернее села Павлинка. Река течёт на юг. Впадает в Куяльницкий лиман южнее села Новокубанка.

Притоки: балка Яровка (правый), безымянные балки

Населённые пункты (от истока к устью):

Ивановский район
 Павлинка
 Созоновка
 Василевка
Лиманский район
 Новокубанка

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Куяльницкого лимана
Реки Одесской области